Га́ровка:
 Гаровка-1 и Гаровка-2 — сёла в Хабаровском районе Хабаровского края.
 «Гаровка» — военный аэродром в окрестностях села Гаровка-2.